Valate ima više značenja:
 Valate (Breša)
 Valate (Sondrio)